Archangelskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Archangelskaja (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Archangelskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Archangelskaja (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow

Siehe auch:
 Archangelsk
 Archangelski (Begriffsklärungsseite)
 Gouvernement Archangelsk (russisch Archangelskaja gubernija)
 Oblast Archangelsk (russisch Archangelskaja oblast)